Подольская — деревня в Никольском районе Вологодской области.

Входит в состав Теребаевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Теребаевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Никольска — 27 км, до центра муниципального образования Теребаево — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Челпаново, Калинино, Нагавицино.

По переписи 2002 года население — 27 человек (11 мужчин, 16 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Подольская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Никольского района (Вологодская область)